Felczak ist der Familienname folgender Personen:

 Krzysztof Felczak (* 1962), polnischer Volleyballspieler
 Wacław Felczak (eigentl. Jan Felczak; 1916–1993), polnischer Historiker
 Zygmunt Felczak (1903–1946), polnischer Journalist